Constitutioneel referendum in Zambia (1969) - over aanpassing van de grondwet door middel van een referendum (oude situatie) of twee derde meerderheid in het parlement (nieuwe situatie).
 Constitutioneel referendum in Zambia (2016) - ongeldig vanwege te lage opkomst